Dörpsee heißen die schleswig-holsteinischen Seen:
Dörpsee (Emkendorf)
Dörpsee (Schülldorf)